Nicolae Constantinescu este o combinație frecventă de prenume cu nume de familie din onomastica românească. S-ar putea referi la 

 Nicolae Constantinescu (legionar) (decedat în 1938), unul dintre asasinii lui I.G. Duca și unul dintre Nicadori
 Nicolae Constantinescu (politician), deputat din partea Partidului Național-Liberal din 1884
 Nicolae Constantinescu (arheolog)
 Nicolae Constantinescu (folclorist)
 Nicolae Constantinescu (traducător), traducător contemporan din limba franceză în limba română
 Nicușor Constantinescu, regizor de teatru
 Nicolae N. Constantinescu (1920-2000), economist, membru titular al Academiei Române
 Nicolae M. Constantinescu (medic chirurg) membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință, membru titular al Academiei de Științe Medicale din România
Vezi și Constantinescu

Nume de familie românești